La saison 1983-1984 est la quatrième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les 67 d'Ottawa remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les Rangers de Kitchener.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires 
Nota: Les premiers de chaque division obtiennent un laissez-passer lors de la première ronde.

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1983
Hockey sur glace en 1984
Saison de la LHO